Lentiscosani – abitanti di Camerota
Lentiscosani – abitanti di Lentiscosa